Собор Святого Иосифа () — малая базилика, католическая церковь в городе Сан-Хосе-де-Майо, Уругвай. Церковь является кафедральным собором епархии Сан-Хосе-де-Майо. Церковь является центром паломничества уругвайских католиков, который называется «Национальный санктуарий святого Иосифа». Национальный исторический памятник Уругвая.

История 
Строительство современного храма по проекту каталонского архитектора Антонио Фонтигивелла началось в 1857 году и закончилось в 1874 году. 24 марта 1875 года состоялось освящение храма.

25 августа 1900 года на правой башне храма были установлены часы, привезённые из Швейцарии.

В 1955 году Святой Престол учредил епархию Сан-Хосе-де-Майо и церковь святого Иосифа стала кафедральным собором этой новой епархии.

24 апреля 1957 года собору святого Иосифа был присвоен титул малой базилики и 13 сентября 1957 года Конференция католических епископов Уругвая присвоила церкви титул "Национальный санктуарий святого Иосифа.

2 октября 1990 года церковь святого Иосифа была внесена в список национальных исторических памятников Уругвая.

Ссылки 
 История храма 
 История храма 
 Информация 

Иосифа
Малые базилики Уругвая
Сан-Хосе-де-Майо